

Patronymes
 Joseph Fleuriau d'Armenonville (1661-1728), financier, magistrat et homme politique français.
 son fils, Charles-Jean-Baptiste de Fleuriau d'Armenonville, comte de Morville (1686-1732) homme d'État français.
 le frère de Joseph, Louis-Gaston Fleuriau d'Armenonville ecclésiastique français. 
 Robert-Antoine-Marie Le Cousturier d'Armenonville (1745-1818), militaire et homme politique français.

Toponymes 
 Bailleau-Armenonville est une commune française située dans le département d'Eure-et-Loir.
 Armenonville est un cabaret ouvert en 1911 à Buenos Aires.
 La Mare d'Armenonville fait partie du Bois de Boulogne.
 Le pavillon d'Armenonville est un ancien pavillon de chasse du bois de Boulogne transformé en centre de réception.
 La rue d'Armenonville est une voie du  de Paris, en France.

Autres 
 le Régiment d'Armenonville dragons